

Storia 
L’Associazione Ss. Pietro e Paolo è nata per volontà di San Paolo VI dopo lo scioglimento dei corpi armati pontifici da parte dello stesso Pontefice nel 1970 al fine di raccogliere l’eredità di valori della Guardia palatina d'onore di Sua Santità. L'Associazione è stata definita da molti Papi contemporanei il "servizio moderno di cui oggi ha bisogno la Chiesa".

I soci in servizio sono cattolici di Roma che desiderano “rendere una particolare testimonianza di vita cristiana, di apostolato e di fedeltà alla Sede Apostolica” (Statuto, art.1) mediante varie attività culturali, caritative e di servizio liturgico. 

In particolare, l'Associazione opera principalmente nella Basilica Papale di San Pietro in Vaticano e in tutte quelle occasioni liturgiche presiedute dal Papa anche a Roma, fuori dallo Stato della Città d Vaticano. Le squadre liturgiche del sodalizio coadiuvano il controllo del normale svolgimento degli eventi sotto le indicazioni della Gendarmeria vaticana, della Guardia Svizzera e in collaborazione con il personale di vigilanza della Fabbrica di San Pietro. 
Detto servizio è gratuito e volontario.

“Fide constamus avita” “Perseveriamo saldamente nella fedeltà dei nostri padri”

Il motto ereditato dalla Guardia palatina, esprime il proposito di essere sempre uniti nella fedeltà al Sommo pontefice e nella dedizione al suo servizio, ispirandosi al nobile esempio di chi ci ha preceduti. Per i membri in servizio questo viene percepito come un richiamo alla propria vocazione cristiana. 

Il servizio reso da parte dei soci è del tutto gratuito e volontario.

Sede e servizio 
L'associazione dipende dalla Segreteria di Stato in quanto Associazione di fedeli e dunque non solo dal punto di vista amministrativo bensì anche dall'indirizzo spirituale e per le modifiche statutarie del proprio Statuto, essendo ora un organismo dotato di amministrazione propria, non sussistendo più la natura armata quale Corpo pontificio. La sede, come fu per la Guardia Palatina d'Onore, si trova nel Palazzo Apostolico in Vaticano.

Il sodalizio è fortemente impegnato nell'offrire il proprio servizio a supporto della Santa Sede, a tal punto che Papa Giovanni Paolo II ha voluto definire memorabilmente l'Associazione Ss. Pietro e Paolo come "l'associazione della casa del Papa".

Dal 2010 in collaborazione con l'Ufficio delle Cerimonie Pontificie, il sodalizio ha una squadra di Ministranti Scelti per il servizio liturgico al Papa. I ministranti si formano per tre anni nel Gruppo Allievi, parte giovanile dell'Associazione,  per poi svolgere al termine del percorso, dopo una valutazione, la Promessa spirituale di servizio e fedeltà alla Sede Apostolica, accedendo così al servizio ordinario in qualità di soci effettivi.

Collegamenti esterni 
 
Associazione Ss.Pietro e Paolo , vatican.va

Associazioni cattoliche